Albert Mowbray ist der Name folgender Personen:

* Albert Gray Mowbray (1916–2002), US-amerikanischer Astronom
 Albert Henry Mowbray (1881–1949), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler